Столль:
 Столль, Вильгельм Германович (1842— около 1920) — российский промышленник, предприниматель-новатор, общественный деятель, благотворитель, меценат и спортсмен.
 Столль, Герман Фридрихович (1809—1887) — российский врач, благотворитель и общественный деятель.